Il Masters di Roma 2006 (chiamato anche Internazionali d'Italia)
è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa.
È stata la 63ª edizione del Roma Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2006,
e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2006.
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Foro Italico di Roma in Italia,
il torneo maschile si è giocato dall'8 al 15 maggio 2006, e quello femminile dal 15 al 22 maggio 2006.

Campioni

Singolare maschile 

 Rafael Nadal ha battuto in finale  Roger Federer 6–7(0), 7–6(5), 6–4, 2–6, 7–6(5)

Singolare femminile 

 Martina Hingis ha battuto in finale  Dinara Safina 6–2, 7–5

Doppio maschile

 Mark Knowles /  Daniel Nestor hanno battuto in finale  Jonathan Erlich /  Andy Ram 4–6, 6–4, [10–6] (Match Tie-Break)

Doppio femminile

 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama hanno battuto in finale  Francesca Schiavone /  Květa Peschke 3–6, 6–3, 6–1

Collegamenti esterni 

 
ATP Tour 2006
WTA Tour 2006